Lloyd – imię pochodzenia angielskiego i walijskiego

Instytucje

Związane tradycją z kawiarenką Edwarda Lloyda w Londynie 
 Lloyd’s Coffee House – XVIII-wieczne miejsce spotkań armatorów i kupców
 Lloyd’s of London – brytyjski rynek ubezpieczeniowy
 Lloyd’s List – wiadomości transportu morskiego i żeglugi
 Lloyd’s Register of Shipping – towarzystwo certyfikacj żeglugi i zarządzania ryzykiem
 Lloyd’s Register Rail – towarzystwo certyfikacji kolei
 Lloyd’s Register Stoomwezen – holenderskie towarzystwo certyfikacji żeglugi gazowców
 Lloyd’s Register Quality Assurance – towarzystwo certyfikacji systemów zarządzania
 Lloyd’s Register – Fairplay – wydawca wiadomości żeglarskich

Pozostałe 
 Delta Lloyd – holenderskie towarzystwo ubezpieczeniowe
 Germanischer Lloyd – niemieckie towarzystwo certyfikacji
 Hapag-Lloyd – niemieckie towarzystwo żeglugowe
 Lloyd Aereo Boliviano – boliwijskie linie lotnicze
 Lloyd Wise – grupa prawnicza własności intelektualnych operująca w Anglii i Azji
 Lloyds Bank – brytyjski bank wchodzący w skład Lloyds Banking Group
 Lloyds Banking Group (dawniej Lloyds TSB Group) – brytyjska instytucja finansowa
 Lloyd’s Agency Network – sieć agentów spedycji morskiej
 Pester Lloyd – niemieckojęzyczne czasopismo na Węgrzech
 Lloyd Cars – dawna brytyjska marka samochodów
 Lloyd (motoryzacja) – dawna niemiecka marka samochodów
 Lloyd Motor Engineering Co. Ltd. – dawny brytyjski producent motorowerów
 Lloyd Motoren-Werk – dawny niemiecki producent motorowerów
 Lloyd (wytwórnia lotnicza) – dawna austro-węgierska wytwórnia samolotów

Osoby

Pierwsze imię 
 Lloyd – były piosenkarz zespołu „N-Toon"
 Lloyd Banks – amerykański muzyk, członek G-Unit
 Lloyd Bradley – brytyjski dziennikarz i pisarz muzyczny reggae
 Lloyd Bridges – amerykański komik
 Lloyd Kaufman – amerykański reżyser i producent filmów klasy „B"
 Lloyd Mondory – francuski kolarz
 Lloyd Price – amerykański muzyk rhythm and blues i rock and roll
 Lloyd Roseville Crouse – kanadyjski polityk

Drugie imię 
 Alan Lloyd Hodgkin – angielski biochemik, laureat nagrody Nobla
 Andrew Lloyd Webber – brytyjski kompozytor musicali
 David Lloyd George – brytyjski premier
 Frank Lloyd Wright – amerykański architekt modernistyczny
 Harry Lloyd Hopkins – doradca prezydenta Franklina Delano Roosevelta
 John Lloyd Stephens – amerykański prawnik, dyplomata i podróżnik XIX w.
 William Lloyd Barry – były członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy
 Bryan Lloyd Danielson – amerykański wrestler  występujący obecnie w federacji World Wrestling Entertainment; trzykrotny mistrz świata wagi ciężkiej WWE oraz dwukrotny mistrz WWE

Nazwisko lub pseudonim 
 Bernhard Lloyd – niemiecki kompozytor, były członek grupy Alphaville
 Carli Lloyd – amerykańska piłkarka
 Christopher Lloyd – amerykański aktor
 Curtis Gates Lloyd – amerykański mykolog
 Edward Lloyd – właściciel sklepu-kawiarni w Londynie
 Christopher Lloyd – amerykański muzyk, członek G-Unit
 Harold Lloyd – amerykański komik filmu niemego
 Jake Lloyd – amerykański aktor
 Jeremy Lloyd – brytyjski scenarzysta, reżyser i aktor
 Sam Lloyd – amerykański aktor i muzyk

Postacie fikcyjne 
 Lloyd w kosmosie – bohater animowanego serialu
 Walt Lloyd – postać serialu Zagubieni
 Lloyd Asplund – postać z anime „Code Geass”
 Lloyd Garmadon – postać z serialu „Ninjago: Mistrzowie spinjitzu”

Miasta w USA 
 Lloyd – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ulster

Gminy w USA 
 Lloyd (ang. Lloyd Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Dickinson
 Lloyd (ang. Lloyd Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ulster